Летка може бити:

 Летка (ријека), притока Вијатке у Русији
 Летка (Томиславград), насељено мјесто у општини Томиславград, Федерација Босне и Херцеговине, БиХ
 Летка (Салаж), насеље у Румунији у округу Салаж у општини Летка